Царёв () — русская фамилия. Известные носители:

Царёв 
 Царёв, Александр Кондратьевич (1920—1983) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Царёв, Вадим Юрьевич (род. 1949) — русский философ, историк культуры.
 Царёв, Валерий Зиновьевич (1946—2016) — советский и российский шахматист.
 
 Царёв, Владимир Васильевич (1916—1988) — слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда.
 
 Царёв, Георгий Петрович (1915—1957) — советский актёр.
 Царёв, Игорь Вадимович (наст. имя Игорь Вадимович Могила; 1955—2013) — русский поэт, журналист, бард.
 Царёв, Константин Спиридонович (1929—1963) — милиционер, погибший при исполнении служебного долга.
 Царёв, Максим Юрьевич (род. 1978) — футбольный функционер, предприниматель.
 
 
 Царёв, Пётр Степанович (1892—1938) — советский государственный деятель.
 Царёв, Руслан Алимжанович (род. 1991) — кыргызстанский борец.
 Царёв, Степан Ионович (1882—1918) — комиссар Экибастузских угольных копей и заводов, первый почётный гражданин Экибастуза.



Прочее 
 «Царёв» — имя корабля «Гаситель» с момента спуска до 1926 года.
 Царёв — протока в Астраханской области России, ерик в дельты Волги.

См. также 
 Царев (значения)
 Царёв-Борисов
 Царёво